Šubic ist der Familienname folgender Personen:
 Janez Šubic auch Johann Šubic, (1850–1889), slowenischer Kunstmaler
 Janez Šubic der Ältere (1830–1898), slowenischer Bildhauer und Maler
 Jurij Šubic, auch Georg Šubic, (1855–1890), slowenischer Kunstmaler
 Simon Šubic, (1830–1903), slowenischer Physiker und Lehrer
 Vladimir Šubic (1894–1946), slowenischer Architekt

Siehe auch:
 Subic, philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Zambales
 Šubić, kroatisch-ungarisches Adelsgeschlecht